Roland – imię męskie
 Hrabia Roland – rycerz Karola Wielkiego, bohater eposu Pieśń o Rolandzie
 Roland – podtytuł pierwszego tomu sagi Mroczna Wieża Stephena Kinga
 Roland Corporation – firma produkująca elektroniczne instrumenty muzyczne i plotery
 Batalion „Roland” – ukraiński batalion
 Roland – rakietowy system przeciwlotniczy
 Roland - marka samolotów produkowanych w czasie I wojny światowej przez przedsiębiorstwo Luft-Fahrzeug-Gesellschaft, m.in.
 LFG Roland C.II
 LFG Roland D.II
 LFG Roland D.VI

Miasta w USA:
 Roland – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
 Roland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Roland – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Sequoyah

Gminy w USA:
 Roland (ang. Roland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Roland (ang. Roland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau